Пало Гранде има више значења:

 Пало Гранде (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Гранде (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Гранде, Ел Десенгањо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Гранде (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Гранде (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Гранде (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пало Гранде (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пало Гранде (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Гранде (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Гранде (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пало Гранде (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пало Гранде (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику